Indonesië
 Sungai Gelam (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Muaro Jambi in de provincie Jambi
 Sungai Gelam (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Muaro Jambi in de provincie Jambi